Samsung SGH-T700 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Pantech GB100
 Emol EL 908
 Haier M1000
 Hyundai H-MP728
 eNOL E200

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

T